Węgrzyn steht für:

 Węgrzyn, Dorf in Polen in der Wojewodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Radoszyce

Węgrzyn ist der Familienname folgender Personen:
 Angelika Węgrzyn (* 1982), polnische Badmintonspielerin
 Kazimierz Węgrzyn (* 1967), polnischer Fußballspieler
 Krzysztof Węgrzyn (* 1953), polnischer Violinist, Konzertmeister und Hochschullehrer
 Norbert Węgrzyn (* um 1959), polnischer Badmintonspieler
 Robert Węgrzyn (* 1968), polnischer Politiker